L'Astrolabe – nave francese utilizzata con questo nome dal 1988 al 2017
 L'Astrolabe (P 800) – nave francese costruita nel 2017

Pagine correlate 
Astrolabe